Tay (rivier), langste rivier van Schotland
 Tay (volk), een volk